Vaudéville, een plaats in het Franse departement Vosges
Vaudeville (Meurthe-et-Moselle), een plaats in het Franse departement Meurthe-et-Moselle
Vaudeville-le-Haut, een plaats in het Franse departement Meuse

En verder naar:
vaudeville (dansstap), een dansstap die bij line dancing wordt gebruikt
vaudeville (theatervorm), een theatervorm

En ook naar:
Vaudeville (1924), een film van Dave Fleischer
Vaudeville (1986), een film van Jean Marbœuf
Vaudeville (1992), een tv-film van Mario Andreacchio
Vaudeville (2005), een film van Chansoo Kim